Пеногаситель может означать:
 то же, что и антивспенивающий  агент — вещество, предотвращающее или снижающее образование пены;
 иногда разделяют понятия пеногаситель и антивспенивающий агент, относя к первому вещества, снижающие или разрушающие уже образовавшуюся пену.
 оборудование для розлива напитков в ПЭТ-тару